Welcome 2 Detroit  – album musicale di J Dilla del 2001
Welcome 2 Detroit  – singolo musicale di Trick-Trick featuring Eminem del 2004